Pagaia, un attrezzo per remare
Păgaia, un villaggio di Boianu Mare
Pagaia, un brano musicale di Tony Esposito